Кла́пем, также Клапам, Клэпем или Клэпхем () может означать:

Фамилию:
 Клэпхем, Аарон — новозеландский футболист
 Клэпем, Джон — английский экономист
 Овертон-Клэпем, Кэти (род. 1969) — канадская кёрлингистка

Прочие значения:
 Клапем — район Лондона в лондонских боро Ламбет и Уондсуэрт.
  — железнодорожная станция и вокзал в Лондоне, в районе Баттерси.
 Место встречи — станция «Клэпхем» — британский телевизионный фильм 2007 года.
 Станция «Клапем» (Misrah Ghar il-Kbir) — неофициальное название места раскопок на юге Мальты. См. Мисрах Гар Ил-Кбир.
 Клапем — деревня в графстве Бедфордшир (Англия).
 Клапем — деревня в графстве Девон (Англия).
 Клапем — деревня в графстве Западный Суссекс (Англия).
 Клапем — деревня в графстве Норт-Йоркшир (Англия).

Примечания